Aprilis  war zunächst der zweite Monat im Amtsjahr des römischen Kalenders sowie Vorläufer des April. Der Monat Aprilis hatte ursprünglich 29 Tage; seine Etymologie ist schon in der Antike umstritten: Während der Kalender des Marcus Fulvius Nobilior im Tempel des Hercules Musarum die Herkunft vom griechischen Namen der Liebesgöttin Venus, Aphrodite, nahelegt, leitet der Polyhistor Marcus Terentius Varro ihn vom lateinischen Wort aperire für „öffnen“ ab, was sich auf die Vegetation im „Monat des Aufgehens“ bezog.

Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn des Amtsjahres auf den 1. Januar verlegt, weshalb der Monat Aprilis im Amtsjahr an die vierte Stelle rückte. Nach der Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar erfolgte im julianischen Kalender ab dem Jahr 45 v. Chr. durch Einschub von einem Zusatztag eine Verlängerung auf 30 Tage.

Tage des Aprilis im römischen Kalender

Tage des Aprilis im Julianischen Kalender

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im Römischen Reich

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7.
 Jörg Rüpke: Kalender und Öffentlichkeit: Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom. de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-014514-6.

Weblinks 

 Calendarium Romanum (lateinisch)
 Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Monat des Römischen Kalenders